

Biologia, medicina o ecologia 
 Selecció de viabilitat, selecció d'organismes individuals que poden sobreviure fins a reproduir-se
 Viabilitat fetal, viabilitat del fetus fora de l'úter
 Viabilitat genètica, en creuaments de plantes o animals 
 Població viable mínima, el mínim d'una població per a poder sobreviure en estat silvestre
 Anàlisi de viabilitat de la població, mètode en biologia

Negocis 
 Estudi de viabilitat, un estudi econòmic dels negocis
 Producte viable mínim, una estratègia de mercat

Altres usos 
 Prefix viable, en informàtica
 Teoria de la viabilitat, en matemàtica